Příjmení Bučko nese více různých osobností:

 Andrea Bučko (*1989) –  slovenská zpěvačka, skladatelka, textařka a herečka
 Andrej Bučko (1912–1994) – slovenský gastroenterolog a odborník na výživu
 Michal Piter-Bučko (* 1985) – slovenský fotbalový obránce
 Štefan Bučko (* 1957) – slovenský herec, recitátor a moderátor